

Caratteristiche tecniche 
È un terzino destro.

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito il 20 marzo 2009 in un match pareggiato 1-1 contro l'.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 7 luglio 2017.

Palmarès
Championnat National: 1
Créteil: 2012-2013

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale guadalupense